Jocelyne Vokouma (1968-), femme d’Etat Burkinabè ;
  (1955-), homme politique burkinabé, ministre des Affaires étrangères de 1989 à 1991.

 Vokouma,  commune rurale de la préfecture de la Vakaga, en République centrafricaine.